Hämeen-Anttila est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jaakko Hämeen-Anttila (né en 1963), chercheur finlandais en études arabes 
 (né en 1958), écrivain et traductrice finlandaise

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois